Ryska superligan i ishockey 1996/1997 var den första säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. Ligan ersatte International Ice Hockey League som spelades under fyra säsonger (1992-1996). 26 lag deltog i ligan och Torpedo Jaroslavl blev ryska mästare.

Grundserien
I grundserien var lagen uppdelade i två konferenser om 13 lag vardera som möttes hemma och borta (24 omgångar). Sedan gick de tio bästa lagen från vardera konferens vidare till andra rundan (och fick med sig poängen från matcher där de möt de övriga lagen som gick vidare från sin konferens), där lagen spelade ytterligare 38 omgångar mot lagen: hemma och borta mot samtliga lag. Därefter gick de 16 bästa lagen vidare till slutspel. Slutställningen ses nedan.

Western Conference

Eastern Conference

Andra omgången

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 1996/1997
1996 i Ryssland
1997 i Ryssland

Säsonger av Ryska superligan i ishockey